Яшутино — название населённых пунктов в России:

 Яшутино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Яшутино — деревня в Торопецком районе Тверской области.